Рист (нем. Rist) — фамилия.

Известные носители:
  (род. 1936) — британский историк философии.
 Рист, Иоганн (1607—1667) — немецкий поэт.
 Рист, Иоганн Георг (1775—1847) — датский государственный деятель.
 Рист, Райво (род. 1947) — советский и эстонский шашист.
  (1874—1955) — французский экономист.